AX Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 4022 световых лет (около 1233 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +16,2m до +9,3m.

Характеристики 
AX Андромеды — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса Me. Эффективная температура — около 3293 K.

Примечания